Stadio Olimpico kan avse:

 Stadio Olimpico – en idrottsarena i norra Rom, se Roms Olympiastadion
 Stadio Olimpico di Torino – en idrottsarena i Turin, Italien
 Stadio Olimpico, Cortina – en ishall i Cortina d'Ampezzo, Italien
 Stadio Olimpico Serravalle – en fotbollsstadion i San Marino 
 Torino Palasport Olimpico – en ishall i Turin
 Trampolino Olimpico – en hoppbacke i förorten Zuel i Cortina d'Ampezzo i Italien, se Trampolino Italia

Se även
 Stadio del Trampolino – hoppbacke i Pragelato, Italien